Balsas (Brazilië), een stad in Brazilië
 Balsas (Peru), een stad in Peru
 Balsas (rivier), een rivier in Mexico